Каука:

 Каука — департамент в Колумбии.
 Каука — река на северо-западе Южной Америки.